Stawy w Polsce:
 Staw Głęboki – staw w woj. łódzkim, w powiecie zgierskim, w gminie Aleksandrów Łódzki
 Staw Głęboki – staw w woj. wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, w gminie Sośnie

Przypisy

Zobacz też 
 Głęboki Staw